Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1964 roku zostały przeprowadzone w dniach 30 stycznia - 8 lutego 1964 w mieście Innsbruck. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w siedmiu konkurencjach: pięciu indywidualnych (biegach na 15 km, 30 km i 50 km dla mężczyzn oraz 5 km i 10 km dla kobiet) i sztafetach (4 x 10 km dla mężczyzn i 3 x 5 km dla kobiet) – łącznie rozdanych zostało zatem dwadzieścia jeden medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dziewiąty, a biegaczki po raz czwarty w historii.

Terminarz

Mężczyźni

15 km 

Data: 2.02.1964

30 km 

Data: 30.01.1964  DQ - zdyskwalifikowany

50 km 

Data: 5.02.1964  NU - nie ukończył

Sztafeta 4 x 10 km 

Data: 8.02.1964

Kobiety

5 km 

Data: 5.02.1964

10 km 

Data: 1.02.1964

Sztafeta 3 x 5 km 

Data: 7.02.1964

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964